Paja ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Paja (* 1970), deutsche Kinderbuchautorin
 Triin Paja (* 1990), estnische Dichterin und Übersetzerin